Diecezja Rajshahi (łac.: Dioecesis Raishahiensis) – rzymskokatolicka diecezja ze stolicą w Radźszahi w Bangladeszu, wchodząca w skład Metropolii Dhaka. Siedziba biskupa znajduje się w Katedrze Chrystusa Odkupiciela w Rajshahi.

Ordynariusze 
 Patrick D’Rozario CSC (1990-1995)
 Paulinus Costa (1996-2005)
 Gervas Rozario (od 2007)

Przypisy

Bibliografia 
 
 

R
Radźszahi